Tulpenfieber bezeichnet:

 Tulpenfieber (Film), britisch-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2017 von Justin Chadwick
 Periode im Goldenen Zeitalter der Niederlande, siehe Tulpenmanie